Royal Society of Literature, societat científica dedicada a la literatura del Regne Unit
 Biblioteca Estatal de Rússia (del seu nom en anglès Russian State Library), biblioteca nacional de Rússia amb seu a Moscou
 Radcliffe Science Library, biblioteca especialitzada en ciències de la Universitat d'Oxford, al Regne Unit
 Returned and Services League, organització de veterans de les forces armades d'Austràlia
 Royal Standard de Liège, club de futbol de la ciutat de Lieja, a Bèlgica
 Real Salt Lake, club de futbol de la ciutat de Salt Lake City, als Estats Units
 Lliga russa d'hoquei sobre gel (del seu nom en anglès Russian SuperLeague), màxima competició d'hoquei sobre gel de Rússia
 Lliga de rugbi dels Estats Units (del seu nom en anglès Rugby Super League), màxima competició de rugbi a 15 dels Estats Units
 Films RSL (de l'acrònim del nom del propietari Robert S. Lantos), empresa productora cinematogràfica del Canadà
 Fluxos estacionals als vessants càlids de Mart (del seu nom en anglès Recurring Slope Lineae), traces visibles sobre la superfície de Mart que podrien ésser d'aigua
 Microsoft RSL (de l'acrònim en anglès Reference Source License), llicència de shared source de Microsoft
 RenderMan Shading Language, llenguatge de scripts d'ombrejat del programari RenderMan
 RAISE Specification Language, llenguatge d'especificació per a enginyeria de programari
 rsl també és el codi ISO 639-3 de la llengua de signes russa, llengua de signes per a sords desenvolupada a Rússia